Il doppio del torneo di tennis Sopot Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sergio Roitman e Andrés Schneiter che hanno battuto in finale Óscar Hernández e German Puentes-Alcaniz 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Devin Bowen /  Andrej Stoljarov (semifinali)
 Lee Pearson /  Grant Silcock (primo turno)

 Sergio Roitman /  Andrés Schneiter (Campioni)
 Ashley Fisher /  Gareth Williams (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sopot Challenger 2000